Zlatiya peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Златия) :
Zlatiya, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Zlatiya, village bulgare de l'obchtina de Valtchedram, situé dans l'oblast de Montana.